РУ — многозначная аббревиатура, которая может означать:
 Республика Узбекистан
 Республика Уганда
 Распределительное устройство
 Реакторная установка
 Ремесленное училище

См. также 
 Ру
 Ру (фамилия)
 Ru